Сарфати, Сарфатти (, от  «француз, французский») — фамилия еврейского происхождения. На современном иврите это слово звучит как Царфати ().

Известные носители:

Сарфати 
 Сарфати, Джонатан (род. 1964) — новозеландский шахматист.
 Сарфати, Соня (род. 1960) — канадско-французская детская писательница и киносценарист.
 Лиа Мишель Сарфати (род. 1986) — американская актриса и певица.

Сарфатти 
 Сарфатти, Аттилио (Attilio Sarfatti) (1863—1900) — итальянский поэт, историк.
 Сарфатти, Джек (род. 1939) — американский физик-теоретик.
 Сарфатти, Маргерита (1880—1961) — итальянский политик, журналист и искусствовед, соратник, любовница и биограф Бенито Муссолини.
 Сарфатти, Рикардо (Riccardo Sarfatti) (1940—2010) — итальянский архитектор.